Alto tedesco medio – lingua quasi estinta parlata nel nord della Germania
 Basso tedesco medio – lingua estinta parlata nella Germania orientale e meridionale tra il 1050 e il 1350